Jedlicka ist der Familienname folgender Personen:

 Gotthard Jedlicka (1899–1965), Schweizer Kunsthistoriker
 Ludwig Jedlicka (1916–1977), österreichischer Historiker
 Niki Jedlicka (* 1987), österreichischer Pokerspieler 
 Stefan Jedlicka (* 1985), österreichischer Pokerspieler

Jedlička ist der Familienname folgender Personen:
 Antonín Jedlička (1923–1993), tschechischer Filmschauspieler, Entertainer, Humorist und Komiker 
 František Tomáš Jedlička (1733–1800), böhmischer Baumeister
 Gernot Jedlička (* 1965), österreichischer Kabarettist, siehe Viktor Gernot
 Josef Jedlička (1927–1990), tschechischer Schriftsteller
 Michal Jedlička (* 1973), tschechischer Orientierungsläufer

 Vít Jedlička (* 1983), tschechischer Politiker und Publizist

Siehe auch:
 Jedlitzka